

Musica 
Mimì – album di Mia Martini del 1981
Mimì – traccia dell'album Il sogno di Alice dell'Assemblea Musicale Teatrale del 1979.

Onomastica 
Mimì – nome proprio di persona italiano maschile e femminile

Personaggi
Mimì Ayuhara – personaggio di un anime giapponese del 1969.
Mimì Miceri – personaggio di un anime giapponese del 1977.

Pagine correlate 
Mimi